Cordery est un patronyme porté notamment par :

 Philip Cordery (1966-), homme politique français ;
 Richard Cordery, acteur britannique ;
 Violette Cordery (1900-1983), pilote de course britannique.